Иоганесдорф — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Иоганесдорф — до 2001 года название села Кум-Арык Таласского района Таласской области.

Россия 
 Иоганесдорф — прежнее название хутора Молочный Шпаковского района Cтавропольского края, ликвидирован в 1983 году.